Натуральне число 311
 311 рік до нашої ери
 311 рік нашої ери